Zhongdu kan avse:

 Zhongdu - huvudstad för Jindynastin (1115–1234) (dagens Peking)
 Zhongdu (Yuandynastin) - en kortvarig huvudstad för Yuandynastin
 Zhongdu (Yan) - staten Yans sekundära huvudstad
 Zhongdu (köpinghuvudort i Fujian) - en köping i Fujian
 Zhongdu He - ett vattendrag i Sichuan
 Den kejserliga staden i Fengyang under Mingdynastin